Una trappola è un dispositivo o una tattica atta a recare ferite, catturare, rivelare o disturbare un intruso. Le trappole possono essere oggetti fisici, come gabbie o tagliole, oppure concetti metaforici. Il termine indica anche un antico gioco di carte.

Geografia 

 Trappola – frazione di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo
 Trappola – frazione di Verghereto in provincia di Forlì
 Torre della Trappola – edificio di Grosseto

Trappole fisiche 
Esempi di trappole fisiche, usualmente meccaniche, includono:

 Trappola Heligoland – una struttura a imbuto usata per intrappolare uccelli
 Trappola per insetti – utilizzata per catturare insetti
 Trappola per uomo – dispositivo meccanico usato per catturare bracconieri, cacciatori di frodo o più genericamente trasgressori
 Trappola per topi – pensata per catturare topi

Trappole metaforiche 
 Trappola cognitiva – trappola in cui il cervello cade a causa di automatismi ed euristiche insufficienti a gestire le situazioni particolari
 Trappola della liquidità – concetto economico che implica un'economia stagnante e bassi tassi di interesse
 Trappola del canarino – un metodo utilizzato per ottenere informazioni con l'inganno
 Speed trap – termine inglese che definisce una tecnica di "cattura" della velocità utilizzato soprattutto nelle corse automobilistiche
 Trappola di inattività – un fenomeno con il quale le politiche sociali rendono la gente dipendente dall'assistenza dello Stato
 Honey trap – termine inglese con cui viene definita un'operazione di inganno al fine di attirare la vittima in una trappola
 Honeypot – componente hardware o software usato come trappola per pirati informatici
 Trappola di equilibrio di alto livello – un concetto utilizzato per spiegare perché la Cina non attraverserà mai un proprio periodo di Rivoluzione Industriale

Altro 
 Trappola strutturale – in geologia, formazione rocciosa in cui possono essere trovati idrocarburi liquidi o gassosi 
 Trappola chimica – in chimica analitica, particolare composto utile per facilitare la rivelazione di certe molecole
 Trappola magneto-ottica (MOT) – dispositivo sperimentale che utilizza fasci laser in combinazione con un quadrupolo magnetico per intrappolare e raffreddare dei vapori di atomi neutri

Pagine correlate 
 La trappola

Altri progetti